Cell pode se referir a:

 Cell (microprocessador), produto da Sony e IBM
 Cell (Dragon Ball), um personagem do manga/anime Dragon Ball
 Cell (livro), de Stephen King
 A Cela, filme com Jennifer Lopez
 Cell (revista), periódico de divulgação científica

Desambiguação